Nagy Alajos (1845–1889) piarista gimnáziumi tanár
 Nagy Alajos (1936–2009) színházi rendező, zenetörténész